Alberto Zapater Arjol (Ejea de los Caballeros 13 juni 1985) is een Spaans betaald voetballer die doorgaans uitkomt als middenvelder speelt. In 2016 tekende hij een contract bij Real Zaragoza.

Clubcarrière 
Na enkele seizoenen bij het tweede elftal, maakte Zapater in augustus 2004 zijn officiële debuut voor Real Zaragoza in de wedstrijd voor de Supercopa de España tegen Valencia CF. Over twee wedstrijden was Real Zaragoza de betere (0-1, 3-1) en won daarmee de Supercopa van 2004. Zapater groeide uit tot een belangrijke speler voor de club en in het seizoen 2007/2008 werd hij aanvoerder. Prijzen won de middenvelder na het behalen van de Supercopa niet meer. Wel was Zapater in 2006 verliezend finalist in de Copa del Rey tegen RCD Espanyol.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 29 november 2016.

Interlandcarrière 
Zapater behoorde in 2005 tot de Spaanse selectie voor het WK –20 in Nederland. Spanje won alle groepswedstrijden, maar in de kwartfinale was Argentinië met 3–1 te sterk.

Referenties 

Spaans voetballer